Die Dornbach GmbH ist eine deutschlandweit und international tätige Unternehmensgruppe in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Die Unternehmensgruppe ist mit über 500 Mitarbeitern an 21 Standorten in Deutschland vertreten. Zu ihren Geschäftsfeldern gehören: Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Bewertung, Corporate Finance Beratung, Compliance Management, Restrukturierung, Finanz- und Personalbuchhaltung sowie IT-Beratung.

Unternehmen 
Die Dornbach GmbH wurde im März 1954 von  Eike Dornbach sen. gegründet. Im Jahr 1970 wurde das Unternehmen in eine Kommanditgesellschaft (KG) umgewandelt, der zu Jahresbeginn 1977 auch der Sohn des Gründers,  Eike Dornbach jun., beitrat. Ab 1991 expandiertedie Dornbach innerhalb Deutschlands und errichtete neben ihrem Hauptsitz in Koblenz weitere 20 Standorte.

Heute besteht das Unternehmen Dornbach aus der Dornbach GmbH, einer  Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sowie verschiedener Tochtergesellschaften in ganz Deutschland.

Büros 
Die erste Ausweitung führte das Unternehmen kurz nach der Wiedervereinigung in den Osten Deutschlands, nach Dessau. Vor der Jahrtausendwende errichtete das Unternehmen Standorte in Wittenberg und Bad Homburg.

Mit weiteren Standorten breitete sich die Dornbach GmbH in ganz Deutschland aus. Darunter die Standorte Hamburg, Köln, Mainz, München, Solingen, Darmstadt, Bad Homburg und Saarbrücken. Der jüngste Standort wurde 2017 in Pforzheim eröffnet.

Die Dornbach GmbH ist damit  mit 21 Büros in Deutschland vertreten.

GMN International 
Um Anforderungen der globalen Märkte gerecht zu werden, gründeten UK, USA und Mexiko den GMN International Empfehlungsverbund, zu dem 1985 die Dornbach GmbH beigetreten ist. GMN International ist heute weltweit tätig und vereint  60 Beratungsgesellschaften in  50 Ländern.

Kooperationen 
Als erstes europäisches Unternehmen schloss die Dornbach GmbH im Jahr 2019 einen Kooperationsvertrag mit dem internationalen Netzwerk ShineWing aus China. Das Unternehmen ist die einzige WP-Gesellschaft in Deutschland, die eng mit einem asiatischen Netzwerk zusammenarbeitet und nimmt somit eine Vorreiterrolle ein.

Im Rahmen dieser Kooperation, gründete die Dornbach GmbH ein China Desk in ihrem Hauptstandort Koblenz. Unter der Leitung von Matthias Schenkel und der gebürtigen Chinesin Joyce Vergien sind sechs weitere Partner  in den Bereichen International Audit, International Tax sowie M&A/Valuation integriert. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 6 chinesisch sprechende Mitarbeiter.

Auszeichnungen & Zertifikate 
 Platz 8 der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit dem höchsten Ansehen in der Wirtschaftswoche (2018)
 TOP Dienstleister der Wirtschaftswoche in den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (2019)
 TOP Dienstleister der Wirtschaftswoche in den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (2020)
 TOP Berater der Welt in den Bereichen Gesamtzufriedenheit, Problemlösungskompetenz, Umsetzungsorientierung und Preis-Leistungs-Verhältnis (2020)
 Deutschlands TOP-Rechtsanwälte (2019)
 Deutscher B2B-Award 2020/21 der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH
 Branchen-Champion Finanzen & Versicherungen bei Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung
 Brandeins: Auf welche Dienstleister ist Verlass? – Wirtschaftsprüfung Jahres- und Konzernabschlussprüfung
 TOP Rechtsanwalt 2019 Bau- und Architektenrecht laut Focus Spezial
 JUVE Steuermarkt – Die 25 beliebtesten Arbeitgeber für Steuerexperten 2021: Platz 12

Belege 

Unternehmen (Koblenz)
Gegründet 1954